Мазанка — хата зроблена з глини, сирцевої цегли або хмизу, обмазаного глиною.
 Мазанка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, Мазанська сільська рада